У́лица Коцюбинского, Михаила Коцюбинского — название улиц в различных населённых пунктах Украины и других государств.

Украина 
 Улица Коцюбинского — улица в Виннице.
 Улица Коцюбинского — улица в Донецке.
 Улица Коцюбинского — улица в Дрогобыче.
 Улица Коцюбинского — улица в Калуше.
 Улица Михаила Коцюбинского — улица в Киеве.
 Улица Коцюбинского — улица в Константиновке.
 Улица Коцюбинского — улица в Кременчуге.
 Улица Коцюбинского — улица в Луганске.
 Улица Коцюбинского — улица во Львове.
 Улица Коцюбинского — улица в Николаеве.
 Улица Коцюбинского — улица в Полтаве.

 Улица Михаила Коцюбинского — улица в Тернополе.
 Улица Коцюбинского — улица в Ужгороде.
 Улица Коцюбинского — улица в Черкассах.
 Улица Коцюбинского — улица в Чернигове.
 улица Коцюбинского — улица в Черновцах.

Россия 
 Улица Коцюбинского — улица в Москве.
 Улица Коцюбинского — улица в Симферополе.